Конторка — посёлок в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Илезского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Илезский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Тарногского Городка — 55 км, до центра муниципального образования Илезского Погоста — 20 км. Ближайшие населённые пункты — Огудалово, Заречье, Шевелевская.

По переписи 2002 года население — 281 человек (135 мужчин, 146 женщин). Преобладающая национальность — русские (99 %).

Примечания

Ссылки 
 
 Конторка в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района